Batalla de Saint-Quentin (859), del 15 de gener, en què Humfrid va guanyar a les tropes de Lluís II d'Alemanya
 Batalla de Sant Quintí (1557), en què els espanyols van guanyar els francesos a les Guerres d'Itàlia
 Batalla de Sant Quintí (1810), enfrontament de la guerra del francès, entre l'exèrcit espanyol i el francès a la rodalia de Cardona
 Batalla de Sant Quintí (1871) de la guerra francoprussiana
 Batalla de Sant Quintí (1914), entre els exèrcits francesos i alemanys a la Primera Guerra Mundial
 Batalla de Sant Quintí (1918), primera fase de l'ofensiva Michael germànica, el 1918 (Primera Guerra Mundial)
 Batalla del mont Saint-Quentin, ofensiva al Mont Saint-Quentin per l'exèrcit australià a l'agost de 1918
 Batalla del canal de Saint-Quentin, ofensiva de la IV Armada britànica, sobre la Línia Hindenburg, al setembre de 1918